Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marc-Kevin Goellner che ha battuto in finale Marcos Baghdatis 7-5, 62-7, 7-64.

Teste di serie 

 Vadim Kucenko (quarti di finale)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Marcos Baghdatis (finale)

 Frank Moser (secondo turno)
 Tomáš Cakl (quarti di finale)
 Michail Elgin (primo turno)
 Dmitri Vlasov (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2003